Ислам Биби (; ) — лейтенант афганской полиции, возглавлявшая отряд женщин-офицеров отделения полиции в Лашкар-Гах провинции Гильменд. Активистка феминистического движения в Афганистане..

Биография 
Ислам Биби родилась в 1974 году в провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана в 1974 году. В 1990-х годах она вынуждена была на некоторое время эмигрировать в Иран. После этого Биби вернулась в страну и в 2005 году начала работать в полицейском участке. Со временем она получила звание старшего лейтенанта. Данный факт примечателен для Афганистана, учитывая, что она начала учебу когда ей было более 10 лет.

Будучи руководителем 32 женщин, она принимала участие во многих опасных операциях и успешно арестовывала членов группировки Талибан, которые проникали в город. Для нее ежедневная работа была борьбой не только против талибов и племенных князьков, но и против устоев собственной семьи..

Ее семья была против ее работы в полиции. Через два года после того, как стала работать в правоохранительных органах Ислама начала получать телефонные звонки с угрозами.

Ислам Биби вышла замуж и родила шестерых детей (четыре мальчика и две девочки).

Ислам Биби расстреляли неизвестные боевики утром 3 июля 2013 года. До этого она успела утром позвонить в отделение чтобы заказать транспорт для того, чтобы безопасно попасть на работу. Когда ей сообщили, что ей нужно самой решить эту проблему, ее тесть, который также работал в полиции, приехал к ее дому в городе Лашкаргах, чтобы забрать ее на мотоцикле и отвезти на работу. Ее расстреляли в 50 метрах от собственного дома. В нападении также был ранен ее родственник.. Один свидетель сообщил, что услышал 3 выстрела, другие говорили о 10. Женщина скончалась в больнице от ран..

Ссылки 
 Страница Ислам Биби на сайте организации AWID

Примечания 
 

Жертвы убийств
Застреленные в Афганистане
Полицейские
Деятели феминизма Афганистана
Википедия:Статьи с источниками из Викиданных
Женщины Афганистана